Příjmení Franke nosí více významných osobností:

 Adolf Franke (1887–1962) – německý sochař a malíř působící na Moravě a po odsunu v Německu
 Egon Franke – více osobností
 Emil Franke (1880–1939) – český a československý meziválečný politik
 František Franke (* 1954) – český fotbalista
 Herbert W. Franke (1927–2022) – rakouský vědec v oboru informačních technologií
 Hermann Franke (1856–1920) – česko-německý kameník
 Christopher Franke (* 1953) – německý hudebník a hudební skladatel
 Ja'akov Frank (1913–1993) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Paul Franke (1867–1933) – československý politik německé národnosti
 Victor Franke (1866–1936) – německý generálmajor

Podobné jméno 
 Frank
 Franck

Externí odkazy